La temporada 1964-65 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la séptima edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino.

El Daugava Riga, vigente campeón, ganó su quinto título en seis años. En la final derrotó al Slavia Sofia, campeón en 1959 y 1963, que no volvió a clasificarse para la competición.

Resultados

Fase previa
 El Gerbe Montceau se clasificó por incomparecencia del Académica Coimbra
 El Maccabi Tel Aviv se clasificó por incomparecencia del MTK Budapest
 (65-51, 74-63) Slovan Orbis Praga 129-114 Chemie Halle
 (65-43, 59-39) Blue Stars Amsterdam 124-82 CREF|CREFF Madrid
 El Slavia Sofia se clasificó por incomparecencia del Stiinta Bucarest

Cuartos de final
 (50-51, 63-45) Wisla Cracovia 113-96 Gerbe Montceau
 (93-39, 96-26) Daugava Riga 189-65 Maccabi Tel Aviv
 (63-59, 73-66) Slovan Orbis Praga 136-125 Radnicki Belgrado
 (63-64, 71-54) Slavia Sofia 134-118 Blue Stars Amsterdam

Semifinales
 (64-43, 54-52) Daugava Riga 118-95 Wisla Cracovia
 (57-60, 57-44) Slavia Sofia 114-104 Slovan Orbis Praga

Final
 (49-31, 52-62) Daugava Riga 101-93 Slavia Sofia

Clasificación
  Daugava Riga

  Slavia Sofia

  Slovan Orbis Praga
  Wisla Cracovia

  Gerbe Montceau
  Maccabi Tel Aviv
  Radnicki Belgrado
  Slavia Sofia

  Chemie Halle
  CREFF Madrid

Referencias

Baloncesto en 1964
Baloncesto en 1965
Euroliga Femenina